Нант Атлантик:
 «Нант-Атлантик» — прежнее полное название футбольного клуба «Нант».
  — аэропорт города Нант.